Пенистый  — топоним в России.

 Пенистый — река, левый приток р. Котуй, Красноярский край.
 Пенистый — водопад, в левобережье р. Шимоюр, о. Парамушир, Сахалинская область.

См. также 
 Пенистая
 Пенистое
 Пенистые